(769) Татьяна () — астероид из группы главного пояса, который был открыт 6 октября 1913 года советским (в то время российским) астрономом Григорием Неуйминым в Симеизской обсерватории и назван в честь Татьяны Лариной, героини стихотворного романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Нумерованные астероиды 

Астероиды, открытые Григорием Неуйминым
Астероиды диаметром от 100 до 200 км